Ez a lista a Széchenyi, Széchényi, Szécsényi vezetéknevű nevezetes személyeket tartalmazza.

Személyek listái családnév szerint